Ассоциация теологических школ США и Канады () — организация, объединяющая семинарии и другие высшие теологические образовательные учреждения.  Штаб-квартира ATS находится в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В ассоциацию входят более, чем 250 членов .

ATS декларирует своей целью:
содействие совершенствованию и укреплению духовных школ на благо церковных общин и широкой общественности. («»)

Ассоциация имеет комиссию по аккредитации теологических школ , которая признаётся Советом по аккредитации высших учебных заведений и Департаментом образования США

Список школ, аккредитованных Ассоциацией 
 Свято-Владимирская духовная семинария / St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary
 Теологическая семинария Конкордия / Concordia Theological Seminary (IN)
 Свято-Тихоновская духовная семинария / St. Tikhon's Orthodox Theological Seminary
 Школа богословия Христианского университета Абилина
 :en:Acadia Divinity College
 Alliance Theological Seminary
 Ambrose Seminary of Ambrose University College
 :en:American Baptist Seminary of the West
 Anderson University School of Theology
 :en:Andover Newton Theological School
 :en:Aquinas Institute of Theology
 :en:Asbury Theological Seminary
 :en:Ashland Theological Seminary
 :en:Assemblies of God Theological Seminary
 :en:Associated Mennonite Biblical Seminary
 :en:Athenaeum of Ohio
 :en:Atlantic School of Theology
 :en:Austin Presbyterian Theological Seminary
 :en:Bangor Theological Seminary
 Baptist Missionary Association Theological Seminary
 :en:Baptist Theological Seminary at Richmond
 Barry University Department of Theology and Philosophy
 Beeson Divinity School of Samford University
 Богословская школа Беркли / :en:Berkeley Divinity School
 :en:Bethany Theological Seminary
 Bethel Seminary of Bethel University
 Bexley Hall Seminary
 :en:Biblical Theological Seminary
 :en:Blessed John XXIII National Seminary
 :en:Boston College School of Theology and Ministry
 :en:Boston University School of Theology
 Briercrest College and Seminary
 Brite Divinity School at Texas Christian University
 :en:Byzantine Catholic Seminary of SS. Cyril and Methodius
 :en:Calvin Theological Seminary
 Campbell University Divinity School
 Canadian Southern Baptist Seminary
 Candler School of Theology of Emory University
 :en:Capital Bible Seminary
 Carey Theological College
 Carolina Evangelical Divinity School
 :en:Catholic Theological Union
 Catholic University of America School of Theology and Religious Studies
 :en:Central Baptist Theological Seminary
 Chapman Seminary of Oakland City University
 :en:Chicago Theological Seminary
 Christ The King Seminary
 :en:Christian Theological Seminary
 Christian Witness Theological Seminary
 :en:Church Divinity School of the Pacific
 :en:Church of God Theological Seminary
 Cincinnati Bible Seminary
 :en:Claremont School of Theology
 :en:Colgate Rochester Crozer Divinity School
 Columbia International University—Seminary & School of Missions
 :en:Columbia Theological Seminary
 Concordia Lutheran Seminary (AB)
 Concordia Lutheran Theological Seminary (ON)
 Concordia Seminary (MO)
 :en:Covenant Theological Seminary
 :en:Dallas Theological Seminary
 :en:Denver Seminary
 :en:Dominican House of Studies
 :en:Dominican School of Philosophy and Theology
 Dominican Study Center of the Caribbean
 Drew University Theological School
 Duke University Divinity School
 :en:Earlham School of Religion
 Eastern Mennonite Seminary of Eastern Mennonite University
 :en:Ecumenical Theological Seminary
 :en:Eden Theological Seminary
 Emmanuel College of Victoria University
 :en:Emmanuel School of Religion
 :en:Episcopal Divinity School
 :en:Erskine Theological Seminary
 :en:Evangelical Seminary of Puerto Rico
 :en:Evangelical Theological Seminary
 :en:Florida Center for Theological Studies
 :en:Franciscan School of Theology
 :en:Fuller Theological Seminary
 :en:Garrett-Evangelical Theological Seminary
 :en:General Theological Seminary
 :en:George Fox Evangelical Seminary
 :en:George W. Truett Theological Seminary of :en:Baylor University 
 :en:Golden Gate Baptist Theological Seminary
 :en:Gordon-Conwell Theological Seminary
 :en:Grace Theological Seminary
 :en:Graduate Theological Union
 Grand Rapids Theological Seminary of Cornerstone University
 Haggard Graduate School of Theology of :en:Azusa Pacific University
 :en:Harding University Graduate School of Religion
 Хартфордская семинария / :en:Hartford Seminary
 Гарвардская школа богословия
 Hazelip School of Theology of Lipscomb University
 Heritage Theological Seminary
 :en:Holy Cross Greek Orthodox School of Theology
 Hood Theological Seminary
 Houston Graduate School of Theology
 Howard University School of Divinity
 Huron University College Faculty of Theology
 :en:Iliff School of Theology
 :en:Immaculate Conception Seminary School of Theology
 Inter-American Adventist Theological Seminary
 :en:Interdenominational Theological Center
 International Theological Seminary
 James and Carolyn McAfee School of Theology
 Jesuit School of Theology of :en:Santa Clara University
 :en:John Leland Center for Theological Studies
 :en:Kenrick-Glennon Seminary
 Knox College
 :en:Knox Theological Seminary
 La Sierra University School of Religion
 :en:Lancaster Theological Seminary
 :en:Lexington Theological Seminary
 :en:Lincoln Christian Seminary
 Logos Evangelical Seminary
 Logsdon Seminary of Logsdon School of Theology
 :en:Louisville Presbyterian Theological Seminary
 Loyola Marymount University Department of Theological Studies
 :en:Luther Seminary
 :en:Lutheran School of Theology at Chicago
 Lutheran Theological Seminary (SK)
 :en:Lutheran Theological Seminary at Gettysburg
 :en:Lutheran Theological Seminary at Philadelphia
 :en:Lutheran Theological Southern Seminary
 M. Christopher White School of Divinity
 :en:Mars Hill Graduate School
 :en:McCormick Theological Seminary
 :en:McGill University Faculty of Religious Studies
 :en:McMaster Divinity College
 :en:Meadville Lombard Theological School
 :en:Memphis Theological Seminary
 :en:Mennonite Brethren Biblical Seminary
 :en:Methodist Theological School in Ohio
 :en:Michigan Theological Seminary
 :en:Mid-America Reformed Seminary
 :en:Midwestern Baptist Theological Seminary
 Montreal School of Theology
 Moravian Theological Seminary
 Mount Angel Seminary
 Mount Saint Mary’s Seminary
 Multnomah Biblical Seminary
 :en:Nashotah House
 :en:Nazarene Theological Seminary
 :en:New Brunswick Theological Seminary
 :en:New Orleans Baptist Theological Seminary
 :en:New York Theological Seminary
 Newman Theological College
 :en:North Park Theological Seminary
 Northeastern Seminary at Roberts Wesleyan College
 :en:Northern Baptist Theological Seminary
 Northwest Baptist Seminary
 :en:Notre Dame Seminary
 :en:Oblate School of Theology
 Oral Roberts University School of Theology
 :en:Pacific Lutheran Theological Seminary
 :en:Pacific School of Religion
 Palmer Theological Seminary of Eastern University
 Payne Theological Seminary
 Perkins School of Theology Southern Methodist University
 :en:Phillips Theological Seminary
 :en:Phoenix Seminary
 :en:Pittsburgh Theological Seminary
 :en:Pontifical College Josephinum
 :en:Princeton Theological Seminary
 Protestant Episcopal Theological Seminary in Virginia
 Providence Theological Seminary
 Queen’s College Faculty of Theology
 :en:Queen's Theological College
 :en:Reformed Episcopal Seminary
 :en:Reformed Presbyterian Theological Seminary
 :en:Reformed Theological Seminary
 :en:Regent College
 Regent University School of Divinity
 :en:Regis College
 :en:Sacred Heart Major Seminary
 :en:Sacred Heart School of Theology
 :en:Saint Francis Seminary
 Saint Mary Seminary and Graduate School of Theology
 :en:Saint Meinrad School of Theology
 :en:Saint Paul School of Theology
 :en:Saint Paul Seminary School of Divinity
 :en:Saint Vincent Seminary
 Samuel DeWitt Proctor School of Theology
 :en:San Francisco Theological Seminary
 :en:Seabury-Western Theological Seminary
 Seattle University School of Theology and Ministry
 Seminary of the Immaculate Conception
 Seminary of the Southwest
 :en:Seventh-day Adventist Theological Seminary
 Shaw University Divinity School
 Sioux Falls Seminary
 :en:Southeastern Baptist Theological Seminary
 :en:Southern Baptist Theological Seminary
 :en:Southern Evangelical Seminary
 :en:Southwestern Baptist Theological Seminary
 SS. Cyril & Methodius Seminary
 :en:St. Andrew's College
 St. Augustine’s Seminary of Toronto
 :en:St. Bernard's School of Theology and Ministry
 :en:St. Charles Borromeo Seminary
 St. John Vianney Theological Seminary
 St. John’s Seminary (CA)
 St. John’s Seminary (MA)
 St. John’s University School of Theology-Seminary
 :en:St. Joseph's Seminary
 :en:St. Mary's Seminary and University
 St. Patrick’s Seminary and University
 :en:St. Peter's Seminary
 :en:St. Stephen's College
 St. Vincent de Paul Regional Seminary
 :en:Starr King School for the Ministry
 :en:Talbot School of Theology
 :en:Taylor University College and Seminary
 :en:Toronto School of Theology
 Trinity College Faculty of Divinity
 :en:Trinity Episcopal School for Ministry
 :en:Trinity Evangelical Divinity School
 :en:Trinity Lutheran Seminary
 Turner School of Theology of Regions University
 :en:Tyndale University College and Seminary
 Union Theological Seminary
 Union Theological Seminary and Presbyterian School of Christian Education
 :en:United Theological Seminary
 :en:United Theological Seminary of the Twin Cities
 :en:University of Chicago Divinity School
 University of Dubuque Theological Seminary
 University of Notre Dame Department of Theology
 University of St. Mary of the Lake Mundelein Seminary
 University of St. Michael’s College Faculty of Theology
 University of St. Thomas School of Theology
 University of the South School of Theology
 The University of Winnipeg Faculty of Theology
 :en:Urshan Graduate School of Theology
 Vancouver School of Theology
 :en:Vanderbilt University Divinity School
 Wake Forest University Divinity School
 :en:Wartburg Theological Seminary
 Washington Baptist Theological Seminary of Washington Baptist University
 :en:Washington Theological Union
 :en:Waterloo Lutheran Seminary
 :en:Wesley Biblical Seminary
 :en:Wesley Theological Seminary
 :en:Western Seminary
 :en:Western Theological Seminary
 :en:Westminster Theological Seminary
 Westminster Theological Seminary in California
 :en:Winebrenner Theological Seminary
 World Mission University
 :en:Wycliffe College
 Yale University Divinity School

Примечания

Ссылки 
 Association of Theological Schools in the United States and Canada
 ATS Commission on Accrediting
Христианские учебные заведения